Мальвазия — многозначное понятие

 Мальвазия — сорт винограда
 «Мальвазия» — название гостиницы из книги «Незнайка в Солнечном городе».

См. также 
 Мальвазиа